Los Premios Grammy por Mejor Álbum Latino/Urbano se premian desde 2008. Año por año dónde los Premios Grammy se presentan, por trabajos realizados en el año anterior.

Década de 2010

Década de 2000 

Anexos:Categorías específicas de los premios Grammy